Alain Howiller (1939-2022), journaliste alsacien
 Helmut Howiller (né en 1943),  judoka allemand

Homonymie de patronyme